Het vrouwen dubbelspel in het badminton op de Olympische zomerspelen van 1996 werd gewonnen door Ge Fei en Gu Jun.

Medaillewinnaars

Plaatsingslijst

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Vrouwen dubbelspel